Villeroux est un nom de lieu et un nom de personne qui peut désigner :
 Villeroux, localité de la commune belge de Chastre
 Villeroux, localité de la commune belge de Vaux-sur-Sûre
 Albert De Villeroux, pseudonyme d'Albert Belge (né en 1934), peintre belge et homme de théâtre